Zhao Jiawen (; ur. 16 stycznia 2001 w Mudanjiang) – chiński kombinator norweski. Olimpijczyk (2022) oraz uczestnik mistrzostw świata seniorów (2019).

Kariera 
Zhao pochodzi z prowincji Heilongjiang. W wieku 15 lat rozpoczął treningi biegów narciarskich, jednak rok później, za namową swojego dotychczasowego trenera, który objął reprezentację Chin w kombinacji norweskiej, został kombinatorem norweskim.

W Pucharze Świata wziął udział w dwóch konkursach sezonu 2019/2020. W Ruce był 55. (HS142/5 km) i 45. (HS142/10 km). Wystąpił także na Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Klasycznym 2019.

Na igrzyskach 2022 wystartował indywidualnie oraz w drużynie, z kwoty miejsc przyznanych gospodarzom. Indywidualnie zajął 43. miejsce na średniej skoczni oraz 47. miejsce na skoczni dużej. W rywalizacji drużynowej Chińska Republika Ludowa zajęła ostatnie 10. miejsce.

Osiągnięcia – kombinacja norweska

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2019/2020: niesklasyfikowany

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2018/2019: 95.
 sezon 2019/2020: niesklasyfikowany
 sezon 2020/2021: nie brał udziału
 sezon 2021/2022: 64.

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 2019: niesklasyfikowany

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Osiągnięcia – skoki narciarskie

Igrzyska olimpijskie

Drużynowo

Starty Z. Jiawena na igrzyskach olimpijskich – szczegółowo

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Chińscy kombinatorzy norwescy
Chińscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022
Urodzeni w 2001